Hendersonville (Észak-Karolina)
 Hendersonville (Tennessee)